Вали́тово, Вали́т () — сельские населённые пункты в Башкортостане.

 Валитово — деревня в Кугарчинском районе.
 Валитово — деревня в Хайбуллинском районе.

См. также 
 Валитово городище — русская крепость XV—XVIII веков